Antoni Onufry Urbański (ur. 1726, zm. 1769) – duchowny rzymskokatolicki, nominowany biskupem pomocniczym przemyskim
 Antoni Urbański (ur. 1873, zm. 1950) – polski historyk sztuki
 Antoni Urbański (ur. 1905, zm. 1985) – polski polityk, poseł do Krajowej Rady Narodowej i do Sejmu Ustawodawczego